Вершины Украинских Карпат

Ссылки 
 Дримба.net — интерактивная карта Карпат
 Горы Украины
 Организация походов Карпатскими вершинами
 www.karpaty.com.ua
 
Карпаты
Украинские Карпаты
Горы Украины